Indy (album), EP van de Amerikaanse band Motograter.
 Indy (gen), gen van de fruitvlieg.
 Indy (software), computerprogramma om muziek te selecteren.
 Indy (truc), skateboard- en snowboard-truc.
 Indy (voornaam), naam.
 SGI Indy, werkstation-computer uit 1993.
 Indianapolis, stad in de Amerikaanse staat Indiana.
 Indianapolis 500, ook Indy 500 genoemd, autorace.
 IndyCar Series, raceklasse.
 Indiana Jones, soms Indy genoemd, filmpersonage.
 MC Indy, de rapper uit het Tsjechische hip-hop duo Indy & Wich.
 Indominus rex, dinosaurus uit de film Jurassic World, bijnaam Indy

Zie ook 
 Indi (doorverwijspagina)
 Indie (doorverwijspagina)